Kamenice může být:

název sídla
 1) Kamenice (okres Jihlava) – městys v okrese Jihlava
 2) Kamenice (okres Praha-východ) – obec v okrese Praha-východ
 Kamenice (zámek) – zámek v okrese Praha-východ
 3) Kamenice (Zákupy) – část města Zákupy v okrese Česká Lípa
 4) Kamenice (Herálec) – část obce Herálec v okrese Havlíčkův Brod
 5) Kamenice (Konecchlumí) – část obce Konecchlumí v okrese Jičín
 6) Kamenice (Dobšín) – část obce Dobšín v okrese Mladá Boleslav
 7) Kamenice (Klučenice) – část obce Klučenice v okrese Příbram
 8) Kamenice (Dobré) – část obce Dobré v okrese Rychnov nad Kněžnou
 9) Kamenice (Březová) – část města Březová v okrese Sokolov
 10) Kamenice (Nedrahovice) – část obce Nedrahovice v okrese Příbram
 Kamenice (Bosna a Hercegovina) – vesnice v Bosně a Hercegovině
 Kamenice (pol. Kamienica, něm. Kamitz) – bývalá obec na Těšínsku, nyní součást města Bílsko-Bělá v Polsku
 Kamenice (Smidary) – zaniklé sídlo v okrese Hradec Králové
 Kamenice (zaniklá vesnice) – zaniklé sídlo v okrese Plzeň-jih
 Kamenice (Ústí nad Labem) – zaniklé sídlo v okrese Ústí nad Labem

vodní tok
 Kamenice (řeka) – německá řeka ústící do Cvikovské Muldy
 Kamenice (přítok Dehtářského potoka) – potok ústící u Holubovské Bašty zleva do Dehtářského potoka
 11) Kamenice (přítok Jizery) – řeka ústící v Železném Brodě zprava do Jizery
 Kamenice (přítok Labe) – řeka ústící v Hřensku zprava do Labe
 Kamenice (přítok Malše) – potok ústící u Květoňova zprava do Malše
 Kamenice (přítok Mumlavy) – potok ústící do Mumlavy
 Kamenice (přítok Myslívského potoka) – levostranný přítok Myslívského potoka v okrese Klatovy
 Kamenice (přítok Nežárky) – řeka vytvářející v Jarošově soutokem se Žirovnicí Nežárku

 jiné
 Kamenice (Žďárské vrchy) (780 m n. m.) – kopec ve Žďárských vrších
 Kamenice (Svitavská pahorkatina) (297 m n. m.) – kopec ve Svitavské pahorkatině
 32) Kamenice (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Přerov
 Kamenice (mikroregion) – mikroregion v Libereckém kraji
 jiný výraz pro agrární val

součást názvu
 19) Česká Kamenice – město v okrese Děčín
 Saská Kamenice – město v německém Sasku (Chemnitz)
 20) Srbská Kamenice – obec v okrese Děčín
 21) Horní Kamenice (okres Domažlice) – obec v okrese Domažlice
 22) Kamenice nad Lipou – město v okrese Pelhřimov
 23) Pustá Kamenice – obec v okrese Svitavy
 24) Trhová Kamenice – městys v okrese Chrudim
 30) Horská Kamenice, část obce Železný Brod v okrese Jablonec nad Nisou
 Soutěsky Kamenice v Českém Švýcarsku
 Suchá Kamenice – potok ústící před Hřenskem zprava do Labe
 Chřibská Kamenice – řeka ústící do Kamenice
 Česká Kamenice (hrad) – hradní zřícenina v okresu Děčín

Související články 
 Dolní Kamenice – více míst
 Horní Kamenice – více míst
 Kamenica (rozcestník) – více míst s podobným názvem

Externí odkazy